La Comunidad kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Comunidad, delstaten Mexiko, 
 La Comunidad, Ajuchitlán del Progreso, 
 La Comunidad, Hidalgo, Francisco I. Madero, 
 La Comunidad, Cutzamala de Pinzón, 

Robotskapade Mexikoförgreningar